Саркос, Ивиан (род. 1989) — мисс мира 2011
  (род. 1964) — французский музыкант
 Саркос — коммуна во Франции, департамент Жер